sont les premiers mots latins du psaume 130 extrait du Livre des Psaumes de la Bible, classé 129 dans la Vulgate. Sa version latine :  (Du fond de l’abîme j’ai crié vers Toi, Seigneur) a inspiré de nombreux compositeurs et écrivains :

Œuvres musicales 
 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, cantate BWV 131 (1707) de Jean-Sébastien Bach (1685–1750).
 De profundis morpionibus, titre et les premières paroles d'une chanson paillarde (1864).
 De profundis, premier mouvement de la symphonie nº 14 (1969) de Dmitri Chostakovitch.
 De profundis, œuvre pour chœur d'hommes, orgue, et percussion (1980) d'Arvo Pärt.
 De Profundis (1995), deuxième album studio du groupe de Death metal polonais Vader.
 De Profundis Clamavi Ad Te Domine (2004), premier live (enregistré en 2003) du groupe de black metal suédois Dark Funeral.

Œuvres littéraires 
 De profundis, titre de la longue lettre écrite par Oscar Wilde alors emprisonné à son amant Alfred Douglas (1897).
De profundis, titre de l'ouvrage de l'auteur polonais Stanislaw Przybyszewski (1896 original et 1925 dans sa traduction française).
De profundis clamavi, poème de Charles Baudelaire faisant partie de la première section Spleen et Idéal du recueil Les Fleurs du mal.
 De Profundis est un poème de Georg Trakl, extrait de Crépuscule et Déclin (1912).
 De profundis est le titre d'un poème de Jean-Marc Bernard, à la gloire des poilus, rédigé en 1915 dans une tranchée. 
 De profundis est le titre du roman d'Emmanuelle Pirotte (Le Cherche Midi, 2016). 
 De profundis est le titre donné à la traduction française du roman de Stratis Myrivilis (Ernest Flammarion, 1933; original: Η ζωή εν τάφω, 1923–1924). 
 De Profundis est un roman posthume (1980) de Salvatore Satta.
 De Profundis est un long poème (138 vers) de Serge Venturini, dédié à Josquin des Prés (2013).

Notes et références 

Mot ou expression de la Bible
Musique sacrée